Суї – газове родовище у Пакистані
 Суї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез